Martwick steht für: 
 Martwick (Kentucky), ein gemeindefreies Gebiet in Kentucky, USA

Martwick ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Martwick (geb. 1966), US-amerikanischer Politiker